Randa kan syfta på följande:
 3928 Randa - en asteroid

Geografi

Schweiz 

 Randa, Valais, ort och kommun,